Hans-Harald Mallau
 ein Gebiet in Rheinau (Mannheim)
 eine Ortschaft in der Marktgemeinde Kilb (Österreich)